Ftiotide (Ftia) – antica regione della Grecia
Ftiotide – unità periferica della Grecia

Pagine correlate
Ftia (disambigua)